Paulína Fialková (ur. 25 października 1992 w Breźnie) – słowacka biathlonistka, uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014, dwukrotna wicemistrzyni Europy, trzykrotna medalistka zimowej uniwersjady.

Podczas igrzysk w Soczi wzięła udział w dwóch konkurencjach biathlonowych. W sprincie zajęła 72. miejsce, wystąpiła również w sztafecie, jednak Słowacja nie została w niej sklasyfikowana.

W 2015 roku zdobyła trzy medale zimowej uniwersjady w Osrblie. W sprincie na 7,5 km zdobyła złoto, w biegu pościgowym na 10 km srebro, a w biegu indywidualnym na 15 km brąz.

W 2016 roku została dwukrotną wicemistrzynią Europy w biathlonie. Najpierw 24 lutego zdobyła srebrny medal w sztafecie mieszanej, wspólnie z Janą Gerekovą, Matejem Kazárem i Martinem Otčenášem, a następnie 28 lutego została wicemistrzynią w biegu masowym na 12,5 km, przegrywając z Niemką Luise Kummer.

Pięciokrotnie wystąpiła w biathlonowych mistrzostwach świata. W 2012 roku zajęła ósme miejsce w sztafecie i 86. w sprincie, w 2013 roku ponownie była ósma w sztafecie oraz 55. w sprincie i 53. w biegu pościgowym, w 2015 roku zajęła 19. miejsce w sztafecie, 17. w sztafecie mieszanej, 53. w biegu indywidualnym i 89. w sprincie. Rok później była 14. w sztafecie, 17. w sztafecie mieszanej, 23. w biegu pościgowym, 49. w sprincie i 79. w biegu indywidualnym. W 2017 roku zajęła 8. miejsce w sztafecie, 12. w sztafecie mieszanej, 10. w biegu masowym, 12. w biegu pościgowym, 27. w biegu indywidualnym i 31. w sprincie.

Dwa razy uczestniczyła również w mistrzostwach świata juniorów. W 2012 roku była 10. w sztafecie, 23. w biegu pościgowym i 52. w biegu indywidualnym. Rok później zajęła czwarte miejsce w biegu indywidualnym, dziewiąte w sztafecie i 31. w biegu pościgowym.

Trzykrotnie zajęła miejsca w czołowej dziesiątce Pucharu Świata – w sezonie 2015/2016 była siódma w biegu indywidualnym w Ruhpolding i szósta w biegu pościgowym tamże, a w kolejnym sezonie zajęła piąte miejsce w biegu pościgowym w Kontiolahti.

Jej siostra, Ivona, także jest biathlonistką.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Słowaccy olimpijczycy
Słowackie biathlonistki
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1992
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Ludzie urodzeni w Breźnie